Museum of Fine Arts (Boston) in Boston
 Museum of Fine Arts (Houston) in Houston